Az SBS  jelentheti a következőket:

 Special Boat Service, a brit különleges haderő egyik alakulata
 SBS, dél-koreai televíziócsatorna
 SBS Broadcasting Group, skandináv televízióadó
 SBS, ausztrál televíziócsatorna és rádióadó
 SBS, japán televíziócsatorna és rádióadó
 SBS, amerikai rádióadó